Helkowitz ist der deutsche Name von

Helvíkovice, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
Helkovice, Ortsteil von Vysoké nad Jizerou, Okres Semily, Tschechien